Nebraska Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nebraska Township (Illinois)
 Nebraska Township (Page County, Iowa)